Лесько Острянин (? — ?) — полковник Стародубівського полку Гетьманщини (Війська Запорозького Городового, 1665—1667).
 Острянин Данило Хомич (1906—1988) — доктор філософських наук, член-кореспондент АН УРСР,
 Яків Острянин — український військовий діяч, козацький отаман, один з керівників козацького повстання 1638 року.
Українські прізвища